Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Anders Järryd 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Henrik Sundström (quarti di finale)
 Christophe Roger Vasselin (primo turno)
 Mike De Palmer (primo turno)

 Thomas Högstedt (primo turno)
 Stefan Simonsson (quarti di finale)
 Bernard Boileau (quarti di finale)
 Hans Simonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1983